New Sharon puede referirse a cualquiera de los siguientes poblados de Estados Unidos:

 New Sharon (Iowa), ciudad del condado de Mahaska, en el estado de Iowa.
 New Sharon (Maine), pueblo del condado de Franklin, en el estado de Maine.